

Geografia
 Moret-Loing-et-Orvanne – comune francese del dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France
 Moret-sur-Loing – comune francese soppresso e frazione del dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France
 Cantone di Moret-sur-Loing – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Fontainebleau

Persone
 Amilcar Moret Gonzalez (1977) – ballerino cubano
 Henry Moret (1856-1913) – pittore francese
 María Moret (1961) – ex cestista cubana
 Segismundo Moret (1833-1913) – politico spagnolo